(signifiant « cheval sauvage » en espagnol, d'après Bagual Canyon, la localité type) est un genre éteint et fossile de dinosaures Eusauropoda, de l'époque du Jurassique précoce dans ce qui est maintenant l'Argentine. L'espèce type, , a été formellement décrite en 2020.

Description 
Les restes de Bagualia consistent en de nombreux os provenant de trois individus, dont des vertèbres du cou, des os de membres, ainsi que des fragments de crâne et de dents. La taille de Bagualia a probablement été déterminée par un écosystème nouvellement formé et des changements climatiques, qui ont tous été causés par l'activité volcanique dans l'hémisphère Sud au cours du Jurassique précoce. Alors que le climat rigoureux et les cendres ont conduit la plupart des Sauropodomorpha à l'extinction, Bagualia a été capable de s'adapter aux conifères et aux plantes nouvellement germées, en utilisant son long cou pour arracher la matière végétale tout en restant sur place, ce qui lui permet de conserver son énergie. Ses dents sont entourées d'une épaisse couche d'émail, environ 7 fois plus épaisse que celle des autres herbivores disparus, ce qui permet à l'animal de mieux cisailler les feuilles de conifères. Le système digestif de Bagualia est également une raison probable pour laquelle il a atteint une telle taille, et une autre fonction de son long cou a été proposée : il pourrait avoir dissipé la chaleur d'une manière similaire à celle dont les éléphants utilisent leurs oreilles.

Classification 
Bagualia a été placé dans une analyse phylogénétique et est apparu comme un membre précoce d'Eusauropoda. En raison de sa provenance de la formation Cañadon Asfalto, datée du Toarcien, les descripteurs y voient la preuve d'une domination des Eusauropoda après un réchauffement climatique du Jurassique précoce, remplaçant les Sauropodomorpha plus basiques. En 2021, Gomez, Carballido et Pol ont publié une étude plus détaillée sur le squelette axial de Bagualia. Les résultats de leurs analyses phylogénétiques sont présentés dans le cladogramme ci-dessous :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2020
Paléontologie en Argentine